

Wydarzenia 

 babiloński książę Nabuchodonozor wyruszył przeciwko wojskom egipskim w Syrii